Miga – Local Government Area dello stato di Jigawa in Nigeria
 Miga – frazione della Polonia
 Miga – una delle mascotte dei Giochi della XXI Olimpiade del 2010

Pagine correlate 
Migas